Okręty US Navy o nazwie USS "Meade":

Pierwszy "Meade" (DD-274) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy w 1940, gdzie służył jako HMS "Ramsey" (G-60).
Drugi "Meade" (DD-602) był niszczycielem typu Benson, który był w służbie jako 1942-1946.

Meade